A Biblioteca Popular de Paquetá Joaquim Manuel de Macedo é uma biblioteca pública municipal fundada em 1976 na Ilha de Paquetá, Rio de Janeiro. É um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. Possui uma seção especial dedicada à região em que se insere. O imóvel em que estava instalada a biblioteca era o Solar d’El Rei, construção que se encontra tombada desde 1937 pelo IPHAN e que serviu, desde 1808, para a hospedagem do Príncipe Regente e de Dom João VI. O edifício antes pertencera ao ex-deputado Edmundo Barreto Pinto. No momento o Solar d´El Rei encontra-se fechado, mas desde julho de 2010 a Biblioteca Popular de Paquetá tem uma unidade na Rua Adelaide Alambari, 41 – Ilha de Paquetá.

Ligações externas
Solar del' Rey
Nota de inauguração da nova unidade

Bibliotecas do Rio de Janeiro
Bibliotecas municipais do Rio de Janeiro
Bibliotecas fundadas em 1976
Ilha de Paquetá
Patrimônio histórico do Rio de Janeiro